Il singolare del torneo di tennis Torneo Tirreno Power 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anna Karolína Schmiedlová che ha battuto in finale Magda Linette 6-0, 6-1.

Teste di serie

 Patricia Mayr-Achleitner (primo turno)
 Anna Karolína Schmiedlová (Campionessa)
 Julie Coin (primo turno)
 Kateryna Kozlova (secondo turno)

 Stephanie Vogt (quarti di finale)
 Corinna Dentoni (semifinali)
 Paula Kania (primo turno)
 Arantxa Parra-Santonja (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Tirreno Power 2013